David Brissette Cayer (né le  à Longueuil, province du Québec) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 

En 2002, il débute avec le Collège-Français  de Longueuil. Deux ans plus tard, il rejoint les Golden Knights de Clarkson dans le championnat NCAA. En 2008, il passe professionnel avec l'Étoile Noire de Strasbourg en Ligue Magnus.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003|| College-Français de Longueuil || QJAHL|| 43|| 23|| 31|| 54|| 100|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| College-Français de Longueuil|| QJAHL|| 47|| 42|| 67|| 109|| 96|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Golden Knights de Clarkson || NCAA|| 31|| 7|| 9|| 16|| 14|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Golden Knights de Clarkson|| NCAA|| 37|| 12|| 22|| 34|| 50|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Golden Knights de Clarkson|| NCAA|| 39|| 11|| 26|| 37|| 44|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Golden Knights de Clarkson|| NCAA|| 38|| 10|| 12|| 22|| 40|| || || || || 
|-
| 2008-2009 ||Strasbourg || Ligue Magnus || 26|| 17|| 24|| 41|| 60|| 6|| 4|| 1|| 5|| 6
|-
| 2008-2009 ||Strasbourg || CdF || 1|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || ||
|-
| 2008-2009 ||Strasbourg || CdlL || 6|| 1|| 3|| 4|| 8|| || || || ||
|-
| 2009-2010 ||Amiens || Ligue Magnus || 24|| 12|| 20|| 32|| 24|| 4|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2009-2010 ||Amiens || CdF || 3|| 2|| 4|| 6|| 4|| || || || ||
|-
| 2009-2010 ||Amiens || CdlL || 6|| 2|| 5|| 7|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2010-2011 ||Strasbourg || CdF || 4|| 6|| 4|| 10|| 2|| || || || ||
|-
| 2010-2011 ||Strasbourg || CdlL || 6|| 6|| 4|| 10|| 14|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2010-2011 || Strasbourg || Ligue Magnus || 26|| 7|| 23|| 30|| 52|| 15|| 14|| 8|| 22|| 28
|-
| 2011-2012 ||Strasbourg || CdF ||4||1||3||4||0|| || || || ||
|-
| 2011-2012 ||Strasbourg || CdlL ||5||2||2||4||16|| || || || || 
|-
| 2011-2012 || Strasbourg || Ligue Magnus ||26||9||14||23||24||5||3||1||4||4
|-
| 2012-2013 ||Strasbourg || CdF || 2|| 1|| 4|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 ||Strasbourg || CdlL || 6|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Strasbourg || Ligue Magnus || 25|| 8|| 7|| 15|| 16|| 9|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
| 2013-2014 || Val Vanoise || Ligue Magnus || 16|| 17|| 25|| 42|| 26|| 6|| 4|| 10|| 14|| 10

Références 

Naissance en avril 1983
Naissance à Longueuil
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur du Collège Français de Longueuil
Joueur des Golden Knights de Clarkson
Joueur de l'Étoile noire
Joueur du Amiens hockey élite
Attaquant de hockey sur glace